Angelica tsinlingensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Kun Tsun Fu. Angelica tsinlingensis ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
tsinlingensis